Министерство иностранных дел Португалии () — внешнеполитическое ведомство Правительства Португальской Республики. Штаб-квартира находится в Лиссабоне, в Palácio das Necessidades.

Под эгидой МИД Портгугалии, среди прочих, действует , координирующий совместно с министерствами культуры и образования культурные программы в португалоязычных странах и во всём мире.

Организационная структура 
 Управление государственного министра по иностранным делам;
 Управление государственного секретаря по европейским делам;
 Управление государственного секретаря по иностранным делам и сотрудничеству;
 Управление государственного секретаря по португальским сообществам
 Генеральный секретариат;
 Генеральная дирекция внешней политики;
 Генеральный директорат по европейским делам;
 Генеральный директорат по техническим и экономическим вопросам;
 Генеральный директорат по консульским делам и делам португальских сообществ;
 Инспекции дипломатических и консульских служб;
 Португальский институт помощи в целях развития;
 Международная пограничная комиссия;
 Комиссии по развитию португало-испанский речных бассейнов;
 Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО.

См. также 
 Министр иностранных дел Португалии
 Международные отношения Португалии
 Посольства Португалии
 Посольства в Португалии

Португалия
Иностранных дел
Министерство иностранных дел Португалии